

Toponyme
Reka est un toponyme qui peut désigner :
en Bulgarie
Reka, une localité située dans l'obchtina de Smolyan, oblast de Smolyan ;
en Croatie
 Reka, une localité située dans la municipalité de Koprivnica, comitat de Koprivnica-Križevci ;
en Serbie
Reka, un village de Serbie situé dans la municipalité de Kladovo, district de Bor ;
Reka, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
Rekë/Reka, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kaçanik/Kačanik, district de Ferizaj/Uroševac (selon le Kosovo) ou district de Kosovo (selon la Serbie) ;
Rekë/Reka, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
en Slovénie
la Reka, un fleuve côtier de l'ouest de la Slovénie et du nord-est de l'Italie qui se jette dans la mer Adriatique.

Autres

 Reka est un film de 1933 du réalisateur tchèque Josef Rovensky
 Reka est le surnom du cartographe, géographe et journaliste français Philippe Rekacewicz.
 REKA est également l'abréviation de la Caisse suisse de voyage ( en allemand)